Chris Dyson (ur. 1978) – amerykański kierowca wyścigowy
 Frank Watson Dyson (1868–1939) – angielski astronom, pisarz
 Freeman Dyson (1923–2020) – amerykański fizyk angielskiego pochodzenia, matematyk, futurolog, autor projektu sfery Dysona
 Jack Dyson (1934–2000) – angielski piłkarz i krykiecista
 Jack Dyson (1886–1909) – angielski rugbysta
 James Dyson (ur. 1947) – angielski projektant urządzeń przemysłowych
 Roy Dyson (ur. 1948) – amerykański polityk
 Tracy Caldwell Dyson (ur. 1969) – amerykańska astronautka

Inne 
 Dyson Ltd. – brytyjskie przedsiębiorstwo AGD